Die 18. Classic Loire-Atlantique 2017 war ein französisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen startete und endete in La Haie-Fouassière nach 182,8 km. Das Radrennen fand am Samstag, den 18. März 2017, statt. Es gehört zur UCI Europe Tour 2017 und war dort in der Kategorie 1.1 eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 

Offizielle Website

Radrennen 2017